Руслан Альбертович Ханумак (нар. 19 грудня 1989, Запоріжжя) — український режисер, продюсер, актор, телеведучий, сценарист. Капітан команди-віцечемпіона «Ліги Сміху» «Заинька», переможець шоу «Розсміши коміка», а також актор та автор студії «Квартал 95».

Біографія 
Народився 19 грудня 1989 року у місті Запоріжжі, Україна. Батько Альберт Семенченко — бізнесмен. У дитинстві займався музикою (грою на фортепіано) та футболом. Протягом 7 років грав у футбольному клубі «Динамо» (Запоріжжя), але згодом пішов із нього.

З юних років був великим шанувальником телевізійних гумористичних ігор «КВК». Вперше потрапив на сцену у 10-річному віці у складі шкільної команди «109-ий кілометр».

Закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ), має диплом економіста-маркетолога. Під час навчання в інституті Руслан із друзями створив комедійний проект «Заинька» та очолив його.

У 2012 році команда стала чемпіоном Відкритої Запорізької ліги КВК, а сам Руслан отримав звання «Найкращого актора українського КВК».

У жовтні 2013 року брав участь у п'ятому сезоні телевізійного гумористичного шоу «Розсміши коміка». Разом із Віктором Іваницьким дійшов до фіналу і отримав головний приз — 50 тисяч гривень. У грудні того ж року команда «Заинька» виступила на сцені шоу «Бійцівський клуб».

У 2015 році команда «Заинька» взяла участь у першому сезоні шоу «Ліга сміху» і стала віце-чемпіоном, поступившись першим місцем київській команді «Два капітана 1955».

У 2022 році після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, виїхав з України до Європи, а потім у США, пояснюючи це "турботою про родину", тим що "було страшно, не хотів помирати". Записав емоційне відеозвернення до колишніх колег по цеху з Росії, закликавши їх не мовчати про останні події.

Телевізійна кар'єра 
У 2013 році знявся у фільмі-м'юзиклі студії «Квартал 95» «1+1 удома», разом із Віктором Віцем зігравши в ньому ролі гопників. Також, його можна побачити і в продовженні картини «1+1 удома: 8 березня», яка вийшла у 2014 році.

У 2015 році Руслан Ханумак виступав у ролі «спеціального кореспондента» у програмі «Чисто News».

У 2016 році Руслан випустив свій власний серіал під назвою «Пацики». У ньому розповідалося про хлопців із провінції, які приїхали підкорювати велике місто.

У 2017 році був ведучим тревел-шоу «Особливості національної роботи», що виходило на телеканалі ICTV, здійснивши тримісячну подорож до Азії. Того ж року став вести ранкову передачу «Халатний футбол».

У 2019 році творчу скарбничку Руслана поповнили ще два проекти — «Папік» та «Дикі» (в останньому виступив не лише актором, а й режисером-постановником").

У 2021 році на екрани вийшов фільм «100 000 хвилин разом», у якому Руслан зіграв головну роль пілота. Його екранною дружиною стала актриса Дар'я Рибак, яка грає роль фітнес-тренерку. Фільм розповідає про пару, яка вимушено сидить вдома через карантин, і про нелегкі життєві ситуації, які сприяє постійне перебування разом.

Особисте життя 
У 2016 році на зйомках авторського проекту «55 за 5» Ханумак зустрів майбутню дружину Аліну Шаманську. 31 серпня 2017 року Руслан та Аліна зіграли весілля, а вже у вересні у пари народився первісток — Артур. Заради того, щоб бути поруч із вагітною дружиною та бути присутнім під час пологів, Руслан навіть відмовився від зйомок у 3 сезоні тревел-шоу «Особливості національної роботи».

Фільмографія 
2013 — «1+1 вдома» — гопник

2016 — «Пацики» — Русік (актор, сценарист, режисер)

2019 — «Папік»

2019 — «Дикі» — різні ролі (актор, сценарист, режисер)

2021 — «100 000 хвилин разом» — Руслан, пілот (актор, сценарист, режисер)

Телебачення 
2013 — учасник шоу «Розсміши коміка»

2013 — учасник шоу «Бійцівський клуб»

2015 — віцечемпіон першого сезону «Ліги сміху» у якості капітана команди «Заінька»

2015 — кореспондент Чисто News

2017 — ведучий тревел-шоу «Особливості народної праці»

Примітки 

Українські коміки
Українські режисери
Українські кінопродюсери
Актори України XXI століття
Квартал-95